Последнее желание:
 Последнее желание (книга) — сборник рассказов Анджея Сапковского.
Название имеют также несколько фильмов:
«Последнее желание» — фильм 1993 года с Дженнифер Бертон в главной роли, реж. Родни Макдональд (США)
«Последнее желание» — фильм 2005 года с Джеком Тейлором в главной роли, реж. Симон Бирелл (Испания)
«Последнее желание» — фильм 2005 года с Синтия Никсон в главной роли, реж. Алекс Стейермарк (США)
«Последнее желание» — фильм 2006 года с Т. Р. Найтом в главной роли, реж. Джон ДеБеллис (США)
«Последнее желание» — телесериал 2005 года с Бетти Уайт в главной роли, реж. Майкл Свитзер (США)

См. также 
Фильм «Последние желания»